Гиперболо́ид инжене́ра Га́рина:
 Гиперболоид инженера Гарина — фантастический роман А. Н. Толстого.
 Гиперболоид инженера Гарина — фильм по одноимённому роману А. Н. Толстого.

См. также 
 Крах инженера Гарина — фильм, снятый по мотивам романа А. Н. Толстого «Гиперболоид инженера Гарина»
 Гарин и гиперболоиды